Apus cooki est une espèce d'oiseaux de la famille des Apodidae.Elle était considérée, il y a peu de temps encore, comme une sous-espèce (Apus pacificus cooki) du martinet de Sibérie (Apus pacificus).

Répartition 
Cette espèce vit en Asie : en Thaïlande, au Myanmar et en Indochine.

Annexes

Références taxinomiques

Notes et références 

Apodidae